Can Colom (Bordils), masia a Bordils (Gironès) 
 Can Colom (l'Hospitalet de Llobregat), masia a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Masia de planta quadrada
 Can Colom (Sant Pere Pescador), casa al nord del nucli urbà de Sant Pere Pescador (l'Alt Empordà) 
 Torre de Can Colom, torre de guaita al cim d'un pujol, al vessant nord-oriental del puig de Cucala